Airdrie (Canada), een stad in de Canadese provincie Alberta
Airdrie (Schotland), een stad in Schotland